Il doppio del torneo di tennis BMW Open 1980, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Heinz Günthardt e Bob Hewitt che hanno battuto in finale David Carter e Chris Lewis 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 Heinz Günthardt /  Bob Hewitt (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (primo turno)

 Željko Franulović /  Jan Kodeš (primo turno)
 Jürgen Fassbender /  Pavel Složil (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

BMW Open 1980